Кирил Господинов е български актьор с 40 години трудов стаж в театъра и киното.

Биография и творчество 
Кандидатства заедно с Невена Коканова във ВИТИЗ, но дълго не ги приемат, тъй като нямат дипломи за средно образование. Завършва ВИТИЗ през 1966 г. Същата година е поканен в Ямболския драматичен театър. След това играе в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна (1966 – 1971), Театър „София“ (от 1971). Щатен артист в СИФ. Член на СБФД (1971) – дългогодишен член на ръководството на секция „Актьори“ при „СБФД“.

Господинов играе във филмите „Понеделник сутрин“ (1966), „Шведските крале“ (1968), „Птици и хрътки“ (1969), „Нощем с белите коне“, „Тримата от запаса“ (1971), „Бон шанс, инспекторе!“, „Петък вечер“ (1986), „Момчето си отива“. Най-известен е с главната си роля във филма „Баш майсторът“ и неговите продължения.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1984).
 III награда „за мъжка роля“ за пиесата „Поглед към вековете“ на „театрален преглед“ (Велико Търново, 1968).
 I награда „за мъжка роля“ на „районен преглед за българската драма и театър“ (Варна, 1969).
 III награда „за мъжка роля“ на „театрален преглед“ (София, 1969).
 III награда „за мъжка роля“ за ролята на (Шабан) за пиесата „Човекоядката“.
 Награда за мъжка роля за ролята на (Спиро) за филма Тримата от запаса на „ФБИФ“ (Варна, 1971).

Театрални роли 
 „Школникът“ (1964)
 „Орденът“ (1974)
 „Шосе Е-107“ (1975) – дядо Винчо

Телевизионен театър 
 „Зет англичанин“ (1987) (Георги Белев) и (Паруш Парушев) - баткото
 „Историята на един кон (Холстомер)“ (от Лев Толстой, реж. Вили Цанков) 
 „Събитие на шосето Лондон-Калкута“ (1979) (Дончо Цончев)
 „Новото пристанище“ (1972) (Ст. Л. Костов) - Проданов

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
  
  Кирил Господинов в КиноПоиск
  Кирил Господинов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в област Варна
Починали във Варна